Скиатос — греческий топоним. Может означать:

 Скиатос — остров в Эгейском море.
  — малый город на одноимённом острове.